Malbaie peut signifier:

Toponymie

Au Canada, plus particulièrement au Québec, se trouvent des toponymes utilisant le spécifique Malbaie dans ces deux régions :

Charlevoix et Capitale-Nationale 
 La Malbaie, ville de la région de Charlevoix, au Québec.
 Parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie, Lac-Pikauba (Territoire non organisé), Charlevoix, Capitale-Nationale.
 Rivière Malbaie, un affluent du fleuve Saint-Laurent à La Malbaie.
 Petite rivière Malbaie, un affluent de la rivière Malbaie, coulant dans Lac-Pikauba, MRC Charlevoix, Capitale-Nationale.
 Petit lac  Malbaie, un plan d'eau du territoire non organisé de Lac-Pikauba, dans la MRC Charlevoix, Capitale-Nationale.
 Barrage de l'Étang-Malbaie, Lac-Pikauba (Territoire non organisé), Charlevoix, Capitale-Nationale.
 La Petite Malbaie (Baie), Les Éboulements (Municipalité), Charlevoix, Capitale-Nationale.
 Rapides de la "Petite Rivière Malbaie", Lac-Pikauba (Territoire non organisé), Charlevoix, Capitale-Nationale.
 Barrage du "Petit-Lac-Malbaie", Lac-Pikauba (Territoire non organisé), Charlevoix, Capitale-Nationale.
 Secteur "Rivière-Malbaie", La Malbaie (Ville), Charlevoix-Est, Capitale-Nationale.
 Barrage de Rivière-Malbaie, La Malbaie (Ville), Charlevoix-Est, Capitale-Nationale.

Gaspésie 
 La Malbaie (Percé), une baie du golfe du Saint-Laurent, dans la ville de Percé, dans la MRC Le Rocher-Percé, dans Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.
 Rivière Malbaie (Percé), un affluent de la baie "La Malbaie" et du golfe du Saint-Laurent, dans la ville de Percé, dans la MRC Le Rocher-Percé, dans Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.
 Saint-Georges-de-Malbaie, une municipalité du Québec jusqu'en 1971, avant d'être fusionnée à la ville de Percé.
 Ruisseau Malbaie, Mont-Alexandre (Territoire non organisé), MRC Le Rocher-Percé, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.
 Grande Malbaie, fosse à saumon, Mont-Alexandre (Territoire non organisé), MRC Le Rocher-Percé, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.
 Petite Malbaie, fosse à saumon, Mont-Alexandre (Territoire non organisé), MRC Le Rocher-Percé, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.
 Réserve naturelle de la Rivière-Malbaie, Percé, MRC Le Rocher-Percé, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.